Juan Antonio Fuster y Santandreu (n. Palma de Mallorca, España; 1776), prestó importantes servicios a la patría, desempeño los principales empleos públicos y en 1838 mereció que S.M le honrara con la dignidad de senador del reino. 

Fue senador por designación real de las Islas Baleares des 1838 a 1839.

Familia
Casó con Leonor Dezcallar y Santandreu en la Iglesia de Santa Eulalia (Palma de Mallorca) el 21 de enero de 1805. Dejaron amplia descendencia.

Referencias

Bibliografía

 Cuadre geneólogic; genealogia de D. Joaquín Fuster y Santandreu, 2/11-s.a. INVENTARI DEL FONS "PAPERS DE SON LLEDO" Documents procedents del "Arxiu de la familia Puigdorfila" Documents conservats a la UIB.

Nacidos en Palma de Mallorca
Políticos de las Islas Baleares
Senadores de España del reinado de Isabel II
Nobles de las Islas Baleares
Senadores de España que no juraron el cargo